Plaats in Indonesië
 Pegundan (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Pegundan (Bungah), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java